Фејетвил има више значења:
 Фејетвил (Алабама), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Алабама
 Фејетвил (Пенсилванија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Фејетвил (Џорџија), град у америчкој савезној држави Џорџија
 Фејетвил (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Фејетвил (Њујорк), град у америчкој савезној држави Њујорк
 Фејетвил (Арканзас), град у САД у савезној држави Арканзас, у округу Вашингтон
 Фејетвил (Западна Вирџинија), град у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Фејетвил (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Фејетвил (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо
 Фејетвил (Северна Каролина), град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Фејетвил (Тенеси), град у америчкој савезној држави Тенеси